Glissmeyer oder Glißmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Glißmeyer (1936–2008), deutscher Bauingenieur und Verkehrsplaner sowie Hochschulrektor